39-я олимпиада по шахматам проходила в Ханты-Мансийске с 20 сентября по 4 октября 2010 года при участии 153 команд. Россия была представлена 5 командами.

Из-за финансовых проблем Немецкий шахматный союз не смог прислать своих лучших игроков (Ян Густафссон, Георг Майер, Аркадий Найдич).

За сборную России впервые выступал победитель (в составе сборной Украины) шахматной олимпиады 2004 Сергей Карякин.

В России была выпущена серебряная памятная монета с номиналом в 3 рубля, посвящённая олимпиаде (тираж: 5 тысяч экземпляров).

«Почта России» выпустила специальную серию почтовых конвертов в количестве 500 тысяч экземпляров, посвящённую олимпиаде, и памятный штемпель для специального гашения.

Результат 
Победу в олимпиаде одержала сборная Украины, выступавшая в следующем составе: 
 Василий Иванчук
 Руслан Пономарёв
 Павел Эльянов
 Захар Ефименко
 Александр Моисеенко

Второе место заняла первая сборная России, игравшая следующим составом:
 Владимир Крамник
 Александр Грищук
 Пётр Свидлер
 Сергей Карякин
 Владимир Малахов

Третье место заняла сборная Израиля, обошедшая сборную Венгрии по дополнительным показателям. Состав сборной Израиля:
 Борис Гельфанд
 Эмиль Сутовский
 Илья Смирин
 Максим Родштейн
 Виктор Михалевский

Призы за лучшие результаты на своих досках получили следующие шахматисты:
 1 доска — Василий Иванчук (Украина)
 2 доска — Эмиль Сутовский (Израиль)
 3 доска — Виталий Тетерев (Белоруссия)
 4 доска — Сергей Карякин (Россия)
 5 доска — Матеуш Бартель (Польша)

Составы команд (4—10 места)

Венгрия 
Леко, Алмаши, Ю. Полгар, Ч. Балог, Беркеш

Китай 
Ван Юэ, Ван Хао, Бу Сянчжи, Чжоу Цзяньчао, Ли Чао

Россия-2 
Я. Непомнящий, Е. Алексеев, Витюгов, Томашевский, А. Тимофеев

Армения 
Аронян, Вл. Акопян, Саркисян, Пашикян, А. Григорян

Испания 
Широв, Вальехо, Сальгадо, Магем, Альсина

США 
Накамура, Камский, Онищук, Ю. Шульман, Р. Хесс

Франция 
Вашье-Лаграв, Фрессине, Ткачев, Эдуар, Феллер

Командные результаты 
 КО — командные очки
 В таблицах ниже приведены только первые 15 пар.

1-й тур 

В первом туре команда Йемена отказалась играть против сборной Израиля и ей было засчитано  поражение.

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

Командные результаты (финальный результат) 
 КО — командные очки
 СН — стартовый номер

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Информация о турнире  на сайте chess-results.com
 Информация о турнире  на сайте chessdom.com

Репортажи Владимира Барского
 Не догнали за 04.10.2010
 Россия — чемпион! за 03.10.2010
 Помощь клуба за 01.10.2010
 Ветер в парус за 30.09.2010
 Опыт с молодой душой за 29.09.2010
 Грамм удачи, плитка вдохновения за 28.09.2010
 День испытаний за 28.09.2010
 Прогулка по Ханты-Мансийску за 27.09.2010
 А у нас идёт концерт… за 25.09.2010
 Талисманы и ритуалы за 24.09.2010
 Первые лица и первые сенсации за 23.09.2010 
 Из Сибири с любовью за 22.09.2010
 Средний рейтинг самолёта за 21.09.2010

Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Шахматные олимпиады
Сентябрь 2010 года
Октябрь 2010 года
2010 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
Спорт в России в 2010 году